Germundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Germundtjärnen, Dalarna, sjö i Avesta kommun, 
Germundtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (89,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn